Verschillende planten van de soort Artemisia, maar meestal:
 Artemisia absinthium (Absintalsem, wormkruid) 
 Artemisia maritima (echt wormkruid)